Kingswood puede referirse a:

 Kingswood (Gales), Powys
 Kingswood (Irlanda), Dublin

Inglaterra 
 Kingswood (Cheshire)
 Kingswood (Essex)
 Kingswood (Herefordshire)
 Kingswood (Hertfordshire)
 Kingswood (Kent)
 Kingswood (Somerset)
 Kingswood (South Gloucestershire), Gloucestershire
 Kingswood (Stroud), Gloucestershire
 Kingswood (Surrey)
 Kingswood (Warwickshire)
 Kingswood (Yorkshire del Este)